Personen met de achternaam Thom
 Andreas Thom, Duits voetballer
 René Thom, Frans wiskundige

Voornaam
 Thom, een jongensnaam